Poco — американская кантри-рок-группа, образованная в  году в Лос-Анджелесе, Калифорния, поющим гитаристом Ричи Фьюреем, участником незадолго до этого распавшейся группы Buffalo Springfield, и бас-гитаристом Джимом Мессиной. Poco выпустили 18 студийных альбомов; самый популярный из них, Legend (1978), получил в США «золотой» статус и поднялся до #14 в Billboard 200. Успех в чартах имели также синглы группы года: «Crazy Love» (1979, #17) и «Heart of the Night» (1979, #20) и «Call It Love» (1989, #18).

История группы 
Группа Poco образовалась в 1968 году, и её появление было напрямую связано с историей распада Buffalo Springfield. Работу над своим последним альбомом Last Time Around последние завершали в атмосфере нарастающих разногласий: трое вокалистов состава — Стивен Стиллз, Нил Янг и Ричи Фьюрей — записали каждый свои песни без участия других музыкантов. Одной из сольных композиций последнего была кантри-баллада «Kind Woman», завершавашая альбом, которую он записал с помощью продюсера, звукоинженера и бас-гитариста Джима Мессины и педал-стил-гитариста Расти Янга (1946–2021), участника фолк-рок/психоделической группы Boenzee Cryque. Вскоре Buffalo Springfield распались окончательно, а Фьюрей, Мессина и Расти Янг, сохранив творческий союз, решили создать собственный коллектив, сделав акцент на кантри-рок.

В первый состав группы помимо организаторов вошли также Джордж Грэнтэм (, ударные и вокал) и Рэнди Майснер (, бас-гитара, вокал). Ансамбль подписал контракт с компанией Epic Records, которая выкупила у Atlantic Records права на песни Фюрея в обмен на права Грэма Нэша из Hollies, который в тот момент покидал Atlantic как участник Crosby, Stills & Nash). Первоначально группу назвали Pogo (в честь комиксового героя), но создатель последнего Уолт Келли пригрозил иском, и одну букву было решено изменить, переиначив название на «испанский манер» (как в «poco importante»).

Дискография

Альбомы 
 1969 — Pickin’ Up the Pieces
 1970 — Poco
 1971 — Deliverin’
 1971 — From the Inside
 1972 — A Good Feelin’ to Know
 1973 — Crazy Eyes
 1974 — Seven
 1974 — Cantamos
 1975 — Head over Heels
 1976 — Live
 1976 — Rose of Cimarron
 1977 — Indian Summer
 1978 — Legend
 1980 — Under the Gun
 1981 — Blue and Gray
 1982 — Cowboys & Englishmen
 1982 — Ghost Town
 1984 — Inamorata
 1989 — Legacy
 2002 — Running Horse
 2013 — All Fired Up

Синглы (избранное) 
 1970 — «You Better Think Twice» (The Billboard Hot 100 #72)
 1971 — «C’mon» (# 69)
 1975 — «Keep On Tryin'» (#50)
 1976 — «Rose of Cimarron» (#94)
 1977 — «Indian Summer» (#50)
 1979 — «Crazy Love» (#17, Adult Contemporary #1)
 1979 — «Heart of the Night» (#20, Adult Contemporary #5)
 1980 — «Midnight Rain» (# 74)
 1980 — «Under the Gun» (# 48)
 1981 — «Widowmaker» (Mainstream Rock #33)
 1982 — «Sea of Heartbreak» (Adult Contemporary #35)
 1984 — «Days Gone By» (#80)
 1989 — «Call It Love» (#18, Adult Contemporary #2, Mainstream Rock #3)
 1989 — «Nothin' to Hide» (#39)
 1990 — «What Do People Know» (Adult Contemporary #24)
 1990 — «The Nature of Love» (Mainstream Rock #30)

Примечания 

Рок-группы из Калифорнии
Кантри-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Исполнители Epic Records
Группы кантри-рока
Софт-рок-группы США